Уксусная:

 Уксусная — река в России, протекает в Омской области (Тарский район).

См. также 
 Уксусная кислота — органическое вещество, слабая, предельная одноосно́вная карбоновая кислота.
 Уксусная матка — слизистое вещество, состоящее из целлюлозы и уксуснокислых бактерий.
 Уксусная угрица — вид круглых червей из семейства Panagrolaimidae.